Het ATP-toernooi van Nottingham 2016 (met de officiële naam Aegon Open Nottingham) werd van 19 tot en met 25 juni gespeeld op de grasbanen van het Nottingham Tennis Centre in de Engelse stad Nottingham.

Het enkelspel werd gewonnen door Steve Johnson. Hij versloeg in de finale Pablo Cuevas met 7-6(5) en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Dominic Inglot en Daniel Nestor. Zij versloegen in de finale Ivan Dodig en Marcelo Melo met 7-5 en 7-6(4).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

ATP-toernooi van Nottingham
Nottingham